Krzyżownica – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, pow. mogileńskim
 krzyżownica – rodzaj roślin
 krzyżownica – część rozjazdu torowego